Die Partido Ecologista "os Verdes" (PEV)  ist eine grüne politische Partei aus Portugal.

Geschichte 
Sie wurde 1982 gegründet und trat seitdem stets zusammen mit der Partido Comunista Português als CDU (Coligação Democrática Unitária) bei Wahlen an.

Die grüne Bewegung war anfangs eine Bürgerinitiative und nannte sich Movimento Ecologista Português – "Os Verdes". Dies geschah zeitgleich zur Gründung anderer grüner Parteien in Europa. Ihre Politik beschränkt sich bislang größtenteils auf die kommunale Ebene und die Aufgabenbereiche der Jugendorganisation Ecolojovem – "Os Verdes", da im Parlament von 1987 bis 2022 lediglich zwei Abgeordnete vertreten waren.

Die PEV stellt seit 2022 keine Abgeordnete mehr in der Assembleia da República, dem portugiesischen Parlament.

1993 gehörte die PEV zu den Mitgründern der Europäischen Grünen Partei.

Weblinks 
 Offizielle Website der Partei

Grüne Partei
Partei (Portugal)
Gegründet 1982
Mitgliedspartei der Europäischen Grünen Partei